Ниц — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Фамилия 
  — немецкий композитор, автор и джазовый музыкант.
 Ниц, Михаил (более известен как Миша Маваши; род. 1985) — российский и казахстанский рэп-исполнитель, представитель правого хип-хопа.
 Ниц, Пётр Тимофеевич (1913—1979) — архитектор, член Союза архитекторов СССР.
 Ниц, Эгон (1934—2011) — начальник Флотской школы фольксмарине имени Вальтера Штеффенса в 1973—1974 и 1983—1990 годах, контр-адмирал.

Аббревиатура 
 НИЦ — научно-исследовательский центр.
 Запорожский научно-исследовательский центр механизации животноводства
 Национальный научно-исследовательский центр (Египет)
 Научно-исследовательский центр Мизеса
 Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации
 Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне